Wesjohann ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Wesjohann (* 1945), deutscher Unternehmer, Gründer der EW Group
 Paul-Heinz Wesjohann (* 1943), deutscher Unternehmer, Gründer der PHW-Gruppe